Les playoffs NBA 1977 sont les playoffs de la saison 1976-1977. Ils se terminent sur la victoire des Trail Blazers de Portland face aux 76ers de Philadelphie  quatre matches à deux lors des Finales NBA.

Classements 

C - Champions NBA

Tableau

Notes et références 

Saison NBA 1976-1977
1977
NBA
Sport aux États-Unis en 1977